Chiesa di Gesù Bambino a Sacco Pastore – a Roma
 Chiesa di Gesù Bambino all'Esquilino – a Roma
 Chiesa del Gesù Bambino all'Olivella – a Napoli

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù